Tājābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Tāzehābād-e Sar Dālān, ort, Kurdistan, 
 Tājābād-e Kohneh, ort, Kerman, 

Robotskapade Iranförgreningar